Сезон 2010 года стал для ФК БАТЭ 15-м в новой истории клуба и 13-м в Высшей лиге Чемпионата Белоруссии. Летом 2010 года клуб в 12-й раз стартовал в еврокубках, в том числе — в 6-й раз в Лиге Чемпионов УЕФА.

Сезон стал самым успешным в истории команды: БАТЭ выиграл Суперкубок, Кубок и Чемпионат Беларуси, а также вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

Состав команды 

 Главный тренер  Виктор Гончаренко 1977

Форма 
Производителем и поставщиком формы для клуба в сезоне 2010 года являлась компания Adidas. Титульным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, осталась страховая компания «Белгосстрах».

Предсезонные и товарищеские матчи

Суперкубок Белоруссии 
См. также: Суперкубок Белоруссии 2010

8 марта 2010 прошёл первый в истории матч за Суперкубок Белоруссии по футболу. В матче, проходившем в минском Футбольном манеже, встречались ФК БАТЭ — чемпион Белоруссии 2009 года и обладатель Кубка Белоруссии 2009 ФК «Нафтан» из Новополоцка. Основное время закончилось безголевой ничьей и по регламенту команды пробивали серию послематчевых пенальти, одержав победу в которой, БАТЭ стал первым обладателем трофея.

Кубок Белоруссии 2009—2010 
См. также: Кубок Белоруссии 2009—2010

8 августа 2009 года ФК БАТЭ в четырнадцатый раз в своей истории стартовал в розыгрыше Кубка Белоруссии. Обыграв последовательно ФК «Барановичи», ФК «Минск», МТЗ-РИПО и солигорский «Шахтёр», борисовчане в пятый раз вышли в финал, который состоялся 23 мая 2010 года на главной арене страны. Разгромив в финальном матче со счётом 5:0 жодинское «Торпедо», БАТЭ во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Белоруссии.

Кубок Белоруссии 2010—2011 
См. также: Кубок Белоруссии 2010—2011

7 июля 2010 года ФК БАТЭ в пятнадцатый раз в своей истории стартовал в розыгрыше Кубка Белоруссии.

Чемпионат Белоруссии. Высшая лига 
См. также: Чемпионат Белоруссии по футболу 2010

Результаты по турам

Статистика выступлений в Высшей лиге

Первый круг

Второй круг

Третий круг 

Хозяева в матчах третьего круга были определены в результате жеребьевки.

Турнирная таблица 
20-й Чемпионат Белоруссии. Высшая Лига. Итоговое положение.

М = матчей сыграно; В = матчей выиграно; Н = матчей сведено вничью; П = матчей проиграно; МЗ = мячей забито; МП = мячей пропущено; РМ = разница забитых и пропущенных мячей; О = очков набрано.

Лига чемпионов УЕФА 
См. также: Лига чемпионов УЕФА 2010-2011 
14 июля 2010 года ФК БАТЭ взял старт в турнире Лиги чемпионов УЕФА. Команда стартовала со второго квалификационного раунда. Соперник борисовчан был определён в результате жеребьёвки, которая прошла 21 июня в швейцарском Ньоне. Им стал исландский клуб «Хабнарфьордюр».

Второй квалификационный раунд 
В первой игре, проходившей в Борисове, борисовчанам удалось воплотить своё игровое преимущество в пять голов во втором тайме. Хет-трик оформил Павел Нехайчик. Второй матч также остался за БАТЭ, который вышел в третий квалификационный раунд.

Третий квалификационный раунд 
В соперники белорусам достался один из сильнейших скандинавских клубов — ФК «Копенгаген». В первой игре дома борисовчане сделали ставку на оборону и матч завершился нулевой ничьей. В ответном матче уже в середине первого тайма датчане вели 2:0, но к концу первой половины футболисты БАТЭ смогли сравнять счёт. Однако во втором тайме датский чемпион всё же вырвал победу, а с ней путёвку в плей-офф Лиги Чемпионов.

Лига Европы УЕФА 
См. также: Лига Европы УЕФА 2010-2011

Плей-офф 
Соперником борисовчан в матчах за путёвку в групповую стадию Лиги Европы стал португальский клуб «Маритиму» из города Фуншал. Первый матч проходил в Борисове и закончился убедительной победой хозяев со счётом 3:0. В ответной встрече, благодаря голу Максима Скавыша на исходе встречи, виктория также осталась за БАТЭ. Таким образом, второй год кряду борисовчане обеспечили себе участие в групповом раунде Лиги Европы.

Групповая стадия 
См. также: Лига Европы УЕФА 2010-2011. Групповой этап 
Матчи

Группа «E». Итоговое положение.

ФК БАТЭ, заняв 2 место в группе, вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где встретился с французским Пари Сен-Жермен.
См. также: ФК БАТЭ в сезоне 2011 года

Статистика выступлений игроков

Игры и голы 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену.В графе «Голы» для вратарей указаны пропущенные голы.

Бомбардиры 

В скобках голы с пенальти.

Общая статистика 

В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей и Суперкубка Белоруссии.

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Белоруссии. Суперлото
 Весенняя поверка. Цель — седьмое небо

2010
БАТЭ